Il singolare del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Hank Pfister che ha battuto in finale Mike Estep 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Johan Kriek (secondo turno)
 Chip Hooper (primo turno)
 Hank Pfister (campione)
 John Sadri (quarti di finale)

 Rod Frawley (secondo turno)
 Fritz Buehning (secondo turno)
 Victor Amaya (primo turno)
 Marty Davis (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1982